

Pessoas
Carl Runge

Localidades

Runge (Texas)

Outros
11853 Runge - um asteroide
Desambiguação